Вольман  (от ) — немецкая и еврейская фамилия. Распространена в Германии и в странах бывшего СССР, в основном среди потомков Поволжских немцев.

Известные носители:
 Вольман, Исаак Соломонович (1872—после 1928) — юрист и цивилист.
 Вольман, Евгений Маркович (1883—1943) — микробиолог.
 Вольман, Дан — режиссёр.
 Вольман, Борис Львович (1895—1971) — музыковед, историк гитары.
 Вольман, Сесилия (род. 1998) — бермудская яхтсменка, выступающая в классе Лазер Радиал.
 Вольман, Степан — актёр.
 Вольман, Гордон — лауреат медали Каллума.

См. также 
 Швольман, Виктор Августович (1929—1985) — советский геолог.